in samenstellingen:
Le Château-d'Almenêches, Orne 
Le Château-d'Oléron, Charente-Maritime
ook:
gemeenten met de naam Château (doorverwijspagina)
vele gemeenten waarvan de naam eindigt met le-Château